Die Northern Ireland Trophy 2006 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2006/07, das vom 13. bis 20. August 2006 in der Waterfront Hall in der nordirischen Hauptstadt Belfast ausgetragen wurde. Im Vorjahr gab es das Turnier als Einladungsturnier, 2006 wurde es erstmals als  Ranglistenturnier für alle 96 Profispieler veranstaltet.

Der Vorjahrestitelträger Matthew Stevens schaffte es diesmal bis ins Achtelfinale. Er verlor gegen Ronnie O’Sullivan, der anschließend ins Finale einzog. Sieger wurde aber der Chinese Ding Junhui, der den Engländer mit 9:6 besiegte. Es war der dritte Titelgewinn von Ding in seiner Karriere, alle drei Erfolge lagen innerhalb von 17 Monaten.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Die Northern Ireland Trophy gehörte zu den einfachen Weltranglistenturnieren und lag zusammen mit dem Malta Cup am unteren Ende der Preisgeldliste.

Finalrunde 
Beim Format folgte das Turnier der UK Championship und den Welsh Open. Die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste spielten in Prestatyn eine Qualifikation um 16 freie Plätze im Hauptturnier. Sie spielten dann zusammen mit den Top 32 das Turnier in Belfast, wobei die ersten 16 für die zweite Runde gesetzt waren.

Runde 1 
16 Spieler hatten sich in drei Runden in Prestatyn qualifiziert. Sie traten gegen die Spieler von Platz 17 bis 32 der Weltrangliste an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Weltrangliste waren für Runde 2 gesetzt und spielten gegen die 16 Sieger aus Runde 1.

Finale 
Die erste Phase dominierte Ronnie O’Sullivan, doch Ding Junhui konnte mit einer Serie von vier Framegewinnen ein 1:3 ausgleichen und seinerseits bis zur Sessionpause einen Zwei-Frames-Vorsprung herausspielen. Doch in der Abendsitzung schlug der Engländer zurück und glich aus. Beim Stand von 6:6 war es dann aber der Chinese, der mit einem weiteren Lauf den 9:6-Sieg herausspielte. Ding war erst in der Vorsaison mit zwei Turniersiegen in die Top 32 vorgestoßen und bestätigte mit seinem dritten Titelgewinn sein Vordringen in die Weltspitze. Für O’Sullivan war es die dritte Finalniederlage in Folge.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 29. bis 31. Juli 2006 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 hinzu. Die Top 32 kamen erst im Hauptturnier zum Einsatz.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
16 Spieler erzielten im Hauptturnier 26 Breaks von mindestens 100 Punkten. Ronnie O’Sullivan erzielte das höchste Break und mit insgesamt sieben Centurys mehr als doppelt so viel wie jeder andere Spieler. In den drei Qualifikationsrunden gab es 21 Centurys von 18 Spielern.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2006
Snookerveranstaltung 2006